Венский лагер (Vienna lager) — вид пива, разновидность «европейского янтарного лагера" (European Amber Lager).

История 

Оригинальный венский янтарный лагер был разработан австрийцем Антоном Дреером (Anton Dreher) в 1840 году. Дреер создал большую пивоваренную компанию в Вене, а позже основал пивоварни в Будапеште, Триесте и Михайловце (Богемия). В 1930-е годы венская пивоварня обанкротилась и венское пиво перестало производиться в Австрии, но зажило новой жизнью в Мексике, куда была перенесена Сантяго Граф (Santiago Graf) и другими австрийскими пивоварами-иммигрантами в конце ХІХ века. 

Стиль был снова возрожден в Австрии в начале 1990-х годов.

Характеристики 

Своими характеристиками этот вид пива обязан венскому солоду. Используется только высококачественный солод в сочетании с континентальным европейским хмелем благородных сортов. Американские версии являются более крепкими, сухими и горькими, в то время как европейские, как правило, сладкие.

Этот тип пива отличается ярко-красным цветом от янтарного до медного; прозрачностью; обильной желтой и устойчивой пеной, богатым солодовым вкусом и ароматом венского или мюнхенского солода с хмелевыми нотками.

Многие мексиканские янтарные и тёмные лагеры в прошлом были аутентичны, но сегодня больше всего напоминают сладкий, с большим количеством добавок тёмный американский лагер.

Содержание алкоголя: 4,5–5,7%.

Марки 
Примеры торговых марок:
 Австрия — Ottakringer Wiener Original, Schloss Eggenberg Nessie, Stiegl-Ambulanz Wiener Lager, Gusswerk Wiener Lager, Gablitzer Wiener Lager, Brew Age Malzstrasse
 Германия — Altstadthof Rotbier, Bierfabrik Berlin Rotbier, Fallersleben Rotbier, Brauerei Wagner Kupferstich Rotbier, St. Michaelis Rotbier
 Мексика — Noche Buena, Negra Modelo
 США — Great Lakes Eliot Ness, Samuel Adams Vienna Style Lager, Old Dominion Aviator Amber Lager, Gordon Biersch Vienna Lager, Capital Wisconsin Amber
 Россия — Хамовники Венское

Ссылки 
 Stile: Vienna Lager
 Lager Beer Styles Guide 
 Классификация видов пива — на англ.языке 
 Классификация видов пива — на рус.языке

Пиво Австрии
Виды пива